est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide sulfonique
 acide méthylsulfonique, numéro CAS 

 Acide sulfinique
 acide hydroxyméthylsulfinique, numéro CAS